Юкечев — русская фамилия. Известные носители:
 Юкечев, Виктор Павлович (род. 1948) — российский журналист, медиатренер.
 Юкечев, Юрий Павлович (род. 1947) — российский композитор, музыкальный педагог.
 Юкечева, Ольга Львовна (род. 1960) — российская актриса, режиссёр.